Frankia — рід бактерій ряду Frankiales, що здатні фіксувати азот. Описана спочатку як гриб. Назва вперше опублікована 1886 року.

Симбіоз
Входячи у симбіоз з рослинами, зокрема маслинкою вузьколистою, дозволяє їм рости на збіднених грунтах.

Класифікація 
До роду Frankia відносять види:
 F. alni (Woronin 1866) Von Tubeuf 1895
 "Ca. F. alpina" Pozzi et al. 2020
 F. asymbiotica Nouioui et al. 2017
 "Ca. F. californiensis" Normand et al. 2017
 F. canadensis Normand et al. 2018
 F. casuarinae Nouioui et al. 2016
 F. coriariae Nouioui et al. 2017
 "Ca. F. datiscae" Persson et al. 2011 
 F. discariae Nouioui et al. 2017
 "F. elaeagni" (ex Becking 1970) Lalonde et al. 1988
 F. elaeagni Nouioui et al. 2016
 F. inefficax Nouioui et al. 2017
 Frankia irregularis Nouioui et al. 2018
 "Ca. F. meridionalis" Nguyen et al. 2019
 "Ca. F. nodulisporulans" Herrera-Belaroussi et al. 2020
 Frankia saprophytica Nouioui et al. 2018
 Frankia soli Gtari et al. 2020
 "F. subtilis" Brunchorst 1886
 Frankia torreyi Nouioui et al. 2019

Примітки

Джерела 
 Brunchorst, J. 1886. Über einige Wurzelauschwellungen, besonders diejenigen von Alnus und den Elaeagneen. Untersuchungen aus dem Botanischen Institut Tübingen. 2:151 - P.174

Бактерії